Ambel puede referirse a:

Ambel, municipio aragonés situado en la provincia de Zaragoza.

Ambel, comuna francesa situada en Isère.